Mailen Auroux e María Irigoyen erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Reinert Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Sofia Shapatava e Anna Tatišvili che hanno battuto in finale Claire Feuerstein e Renata Voráčová 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Sandra Klemenschits /  Andreja Klepač (semifinali)
  Sofia Shapatava /  Anna Tatišvili (Campioni)

  Richèl Hogenkamp /  Stephanie Vogt (primo turno) 
  Ana Vrljić /  Maryna Zanevs'ka (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Reinert Open 2013